Slano jezero je jezerce u Vojvodini, Srbija.

Zemljopisne osobine 
Upravno pripada općini Subotica. 

Površine je 0,2 km2. Prosječne je dubine je 0,5 metara. Kao posljedica reguliranja vodenih puteva je bilo gotovo sasvim isušeno.

Vidi još 
Palićko jezero
Ludaško jezero
Kelebijsko jezero
Krvavo jezero

Izvori

Vanjske poveznice 
 Subotičke  Palić, Ludoš, Kelebija - jezera ili bare? : Nesporazumi oko statusa jezera, 8. svibnja 2008.
 Subotičke Palić, Ludoš, Kelebija - jezera ili bare? : Ludaško jezero je u stvari bara, 16. svibnja 2008.
 Subotičke Palić, Ludoš, Kelebija - jezera ili bare? : Kako je izgubljena vlast nad vodama, 22. svibnja 2008.

Jezera u Vojvodini
Bačka